Espírito Santo do Turvo kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Espírito Santo do Turvo (ort), São Paulo, 
 Espírito Santo do Turvo (kommun), São Paulo, 

Robotskapade Brasilienförgreningar